Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti il Košarkaški klub Partizan nelle competizioni ufficiali della stagione 1946-1947.

Roster

Collegamenti esterni 

1947
Partizan Belgrado